Jussinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jussinluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Jussinluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar